Payano est un nom de famille porté par :

 Juan Carlos Payano (1984-), boxeur dominicain ;
  (1982-), joueur de baseball dominicain ;
 Martibel Payano (1988-), catcheuse américaine